

Događaji 
 Započeo Prvi ilirski rat, koji će trajati do 228. pr. Kr.

Rođenja

Smrti